Hermann Scheler ist der Name folgender Personen:

* Hermann Scheler (Philosoph) (1911–1972), deutscher Philosoph, Soziologe und Hochschullehrer 
 Hermann Scheler (Chemiker) (1929–2020), deutscher Chemiker